Topònims:
 Estats Units:
 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester (Massachusetts)
 Rochester (Michigan)
 Rochester (Minnesota)
 Rochester (Nou Hampshire)
 Rochester (Nova York)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Pennsilvània)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Vermont)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)
 Rochester Hills, població dels Estats Units a l'estat de Michigan
 East Rochester (Pennsilvània)
 Regne Unit: Rochester (Kent)
 Miscel·lània: Universitat de Rochester, universitat privada a Rochester, Nova York